Глазачев — фамилия:

 Глазачев, Иван Васильевич (1900—1968) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Глазачев, Константин Александрович (род. 1985) — российский хоккеист.

См. также 
 Глазычев
 Глазачево